Mong steht für:
 Mongolische Schrift (ISO-15924-Code), erste einer ganzen Reihe von mongolischen Schriften

Mong ist der Name folgender Personen:
 Mong Kwan Yi (* 1987), Badmintonspielerin aus Hongkong

Siehe auch:
 Hmong

Abkürzung